Dog Eat Dog ("cane mangia cane" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dog Eat Dog – film del 2001 diretto da Moody Shoaibi
Cane mangia cane (Dog Eat Dog) – film del 2016 diretto da Paul Schrader 
Dog Eat Dog Films – casa di produzione cinematografica statunitense

Letteratura 
Cane mangia cane (Dog Eat Dog) – romanzo di Edward Bunker del 1995

Musica 
Dog Eat Dog – singolo di Ted Nugent del 1976
Dog Eat Dog – singolo degli AC/DC del 1977
Dog Eat Dog – album di Joni Mitchell del 1985
Dog Eat Dog – album dei Warrant del 1992
Dog Eat Dog – album di Pino Scotto del 2020
Dog Eat Dog – gruppo musicale statunitense

Altro 
Dog Eat Dog – gioco di ruolo scritto da Liam Liwanag Burke e pubblicato nel 2012